Als Eroberer (engl. ‚‘, arab. ‚‘) bezeichnet man einen Feldherrn nach einem siegreichen Eroberungskrieg. In manchen Fällen wurde nach einem solchen das Wort Eroberer dem Herrschernamen als Beiname hinzugefügt:
 Wilhelm I. von England, der Eroberer, nach der Eroberung Englands, 
 Alfons I. von Portugal nach dem Sieg über die Mauren 
 Sultan Mehmed II. nach der Eroberung von Konstantinopel
 Johann V. (Bretagne)

Die spanischen Eroberer Lateinamerikas, zum Beispiel Francisco Pizarro, bezeichnet man auch im Deutschen häufig mit dem spanischen Begriff Konquistador.

Kulturelle Rezeption 
 Robur der Eroberer, ein Roman von Jules Verne
 Der Eroberer, ein Film von Dick Powell von 1956
 Pelle der Eroberer, ein Roman von Martin Andersen Nexø, der unter gleichem Titel auch verfilmt wurde
 Kull, der Eroberer, ein US-amerikanischer Fantasy-Abenteuerfilm von 1997

Siehe auch 

 The Conqueror Worm (dt. Der Erobererwurm), Balladen-Gedicht von Edgar Allan Poe

Herrschaftssoziologie